Елгин () може да се отнася за:
 град Елгин, Шотландия
 ФК Елгин Сити, шотландски футболен отбор

За другите географски обекти изписвани като Elgin, но изговярани като Елджин вижте Елджин (пояснение).